Хя́рё () — финская фамилия. Известные носители:

 Хярё, Клаус (род. 1971) — финский кинорежиссёр.
 Хярё, Лаури (1899—1980) — финский легкоатлет, спринтер.